Квятковский, Адам:
 Квятковский, Адам (1922—2005) — польский актёр.
 Квятковский, Адам Андреевич — Георгиевский кавалер; майор; № 6820; 3 декабря 1842.
  (род. 1972) — польский политик.